Iwaschow () ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Grigorjewitsch Iwaschow (* 1943), russischer Militärexperte
 Wladimir Sergejewitsch Iwaschow (1939–1995), russischer Schauspieler